Galet peut faire référence à :
 galet, une pierre (caillou) polie par l'action de l'eau courante.
 galet, une pièce assurant une fonction de roulement dans un mécanisme.
 galet, un poisson proche de la daurade (peut-être Pagellus acarne).
 galet abrasif, petit galet ou rouleau abrasif recouvert de papier abrasif.

Patronymie 
 Mexme Galet est un financier français du 
 Émile-Joseph Galet (1870-1940) est un lieutenant-général de l'armée belge.
 Pierre Galet (1921-2019) est un expert français en viticulture.

Voir aussi 
 Galet aménagé, outil taillé par l'homme préhistorique

Références 

Homonymie de patronyme